Ананько () — білоруське прізвище. Відомі носії:
 Ананько Людмила Аркадіївна — білоруська біатлоністка
 Ананько Тетяна Василівна — білоруська гімнастка